Andreu Casadevall – allenatore di pallacanestro spagnolo
 Josep Casadevall – giudice della Corte europea dei diritti dell'uomo andorrano
 Josep Pla i Casadevall – scrittore e giornalista spagnolo
 Martí Casadevall i Mombardó – pittore e scultore catalano